Interpol kan have flere betydninger og henviser til forskellige artikler:

 Interpol – organisation for internationalt samarbejde politimæssigt.
 Interpol (band) – et indie/post-punk band fra New York band startet i 1998.